KSC Hasselt, Belgische voetbalploeg uit Hasselt met stamnummer 37, ook Sporting Club Hasselt geheten (1964-2001)
 Koninklijke Sporting Hasselt, Belgische voetbalploeg uit Hasselt met stamnummer 3245, ontstaan uit de fusie van KSC Hasselt met KSK Kemt in 2001